UPC steht als Abkürzung für:

 Uganda People’s Congress, politische Partei in Uganda
 Ultra Physical Contact, ein Steckertyp für Lichtwellenleiter
 Unified Parallel C, eine Programmiersprache
 Unified Patent Court, siehe Einheitliches Patentgericht
 Union des Patriotes Congolais, Miliz und politische Partei in Ituri (Demokratische Republik Kongo)
 Union des populations du Cameroun, politische Partei in Kamerun, siehe Union der Völker Kameruns
 Unité pour la paix en Centrafrique, eine Rebellengruppe in der Zentralafrikanischen Republik
 United Pan-Europe Communications (davor: United Philips Cable), Telekommunikationsanbieter, siehe UPC Austria und UPC Schweiz  
 United Poultry Concerns, US-amerikanische Tierschutzorganisation
 Universal Product Code, ein Strichcode
 Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona
 Urin-Protein-Kreatinin-Verhältnis (U-P/C), siehe Urinuntersuchung #Protein/Kreatinin-Quotient im Spontanurin

Abkürzung